El término herida puede referirse a:

 Herida, como daño en el cuerpo de una persona o animal;
 Herida (Damage), película francesa dirigida por Louis Malle de 1992.